Матвей Третьяков сын Лошаков Колычёв (ум. ) — опричник Ивана Грозного, воевода, сын Третьяка (Епифана) Ивановича Лошакова-Колычёва, потомок Василия Лошака. Упоминается в списке опричников за 1573 год.

Биография 
В 1550 году Матвей упоминается в Тысячной книге как сын боярский III статьи по Можайску>.

В 1570 году — воевода в городе Себеж.

В 1572 году Матвей во время похода «на Новгород и Свейские немцы» упоминается как воевода в Говье.

Во время государева похода в Серпухов в феврале 1574 года — один из наиболее приближенных к царю лиц, вместе с сокольничим Василием Зюзиным и рындой с большим саадаком Иваном Глинским.

В 1581 году Матвей назначен воеводой в Трекате.

В 1587 году Матвей был наместником в Ржеве.

Матвей владел поместьями в Шелонской пятине Новгородской земли.

Умер Матвей в 1599 году.

Брак и дети 
Жена: Анастасия. Дети:
 Полуэкт (ум. 1618), воевода. Он и его потомки звались просто Колычёвы.

Примечания

Литература 
 

Опричнина
Матвей Третьякович Лошаков
Воеводы
Персоналии по алфавиту